Svinören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svinören, Larsmo, Österbotten, 
 Svinören, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Svanören
Svinö

Robotskapade Finlandförgreningar